Sangha Tissa I (o Sanghatissa I), rei d'Anuradhapura 248-252
 Sangha Tissa II (o Sanghatissa II), rei d'Anuradhapura 608